57th Street (straat) - straat in New York
 57th Street (Broadway Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 57th Street (Sixth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat